Eduardo José Magnin (1969. február 17. –) argentin labdarúgóhátvéd.

Források 
Eduardo Magnin adatlapja a weltfussball.at oldalon 

1969-ben született személyek
Argentin labdarúgók
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
A Saprissa labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek
A Huracán labdarúgói
Az Unión Santa Fe labdarúgói